Amphiglena är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1864. Enligt Catalogue of Life ingår Amphiglena i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphiglena